Баранково — населённый пункт
 Баранково (Калужская область) — в Думиничском районе Калужской области России;
 Баранково (Польша) — в Злотувском повяте Великопольского воеводства Польши;
 Баранково (Вологодская область) — в Вологодском районе Вологодской области России;

См. также 
Деревни в Бежецком районе Тверской области России:
 Большое Баранково
 Малое Баранково